Miejscowości w USA:
 Hopewell – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Marshall
 Hopewell – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Mercer
 Hopewell – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bedford
 Hopewell – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ontario
 Hopewell – jednostka osadnicza w stanie Tennessee, w hrabstwie Bradley
 Hopewell – miasto w stanie Wirginia
Gminy w USA:
 Hopewell (ang. Hopewell Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Greene
 Hopewell (ang. Hopewell Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Marshall
 Hopewell (ang. Hopewell Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Cumberland
 Hopewell (ang. Hopewell Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Mercer
 Hopewell (ang. Hopewell Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ontario
 Hopewell (ang. Hopewell Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Licking
 Hopewell (ang. Hopewell Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Mercer
 Hopewell (ang. Hopewell Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Muskingum
 Hopewell (ang. Hopewell Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Perry
 Hopewell (ang. Hopewell Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Seneca
 Hopewell (ang. Hopewell Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Beaver
 Hopewell (ang. Hopewell Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bedford
 Hopewell (ang. Hopewell Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cumberland
 Hopewell (ang. Hopewell Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Huntingdon
 Hopewell (ang. Hopewell Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Washington
 Hopewell (ang. Hopewell Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie York

Inne:
 Hopewell – miejscowość na Jamajce